En France, plusieurs routes départementales de France portent le numéro 943 :
 la RD 943 dans l'Allier, le Cher, l'Indre et en Indre-et-Loire reliant Montluçon à Chambray-lès-Tours, elle correspond à l'ancienne RN 143 déclassée en 1972 entre Montluçon et Châteauroux et en 2006 entre Châteauroux et Chambray-lès-Tours ;
 la RD 943 dans le Loiret et l'Yonne reliant Montargis à la limite de l'Aube (Butteaux), elle correspond à l'ancienne RN 443 déclassée en 1972 ;
 la RD 943 dans le Nord reliant Aniche à Bouchain, elle correspond à l'ancienne RN 43 déclassée en 1972 ;
 la RD 943 dans le Pas-de-Calais reliant Calais à Lens, elle correspond à l'ancienne RN 43 déclassée en 2006 ;
 la RD 943 dans les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et le Gers reliant Pau à Auch, elle correspond à l'ancienne RN 643 déclassée en 1972 ;
 la RD 943 dans le Vaucluse reliant Sault à la limite des Bouches-du-Rhône (Cadenet), elle correspond à l'ancienne RN 543 déclassée en 1972.

Cas particulier 
Dans le département du Puy-de-Dôme, la RD 943 n'est pas issue d'un déclassement, mais de la renumérotation de la RD 941 (anciennement RN 141) entre Clermont-Ferrand et Pontgibaud par Durtol, Le Cratère (commune de Volvic) et Saint-Ours.

Voir aussi 

 Réseau routier départemental français
 Réseaux routiers des départements : Allier, Cher, Gers, Indre-et-Loire, Loiret, Nord, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Vaucluse, Yonne

943